Klaeng (în ) este un district (Amphoe) din provincia Rayong, Thailanda, cu o populație de 126.289 de locuitori și o suprafață de 788,463 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 146 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Rayong